Haerendel ist der Familienname von:
 Gerhard Haerendel (* 1935), deutscher Physiker
 Ulrike Haerendel (* 1964), deutsche Historikerin und Akademieleiterin